Port Burwell (Ontario) – comunità dell'Ontario assorbita all'interno di Bayham in Canada
 Port Burwell (Nunavut) – porto dell'Isola di Killiniq nel territorio di Nunavut in Canada